BiH:
 Lubovo (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo

Crna Gora:
 Lubovo (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad